Го́йш — власна назва. Стара назва — Гоес.

Особи 
 Гойші — португальський шляхетний рід.
 Даміан де Гойш (1502—1574), португальський гуманіст, історик.

Топоніми

Гойш — муніципалітет.